В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Sarasota 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Мона Геррант і Енн Кійомура 6-1, 6-0.

Сіяні пари 

 Мона Геррант /  Енн Кійомура (фінал)
 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (чемпіонки)

 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (півфінал)
 Івонн Гулагонг /  Пеггі Мічел (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Sarasota